Михаил Суцу:
 Михаил Суцу (старший) — правитель Молдавского княжества в 1792—1795 годах.
 Михаил Суцу (младший) — правитель Молдавского княжества в 1819—1821 годах.